Георг Кнапп:
 Кнапп, Георг Фридрих (1842—1926) — немецкий статистик и политэконом.
 Кнапп, Георг Христиан (1753—1825) — протестантский богослов.